Schell se poate referi la:
 Harry Schell (1921-1960), un pilot american de Formula 1
 Maria (Margarete Anna) Schell (1926-2005), o actriță austriaco-elvețiană
 Maximilian Schell (1930-2014), un actor austriac, fratele actriței Maria Schell

Vezi și 
 Shell